Томас Кавалье-Смит (Кавалир-Смит) (; 21 октября 1942, Лондон — 19 марта 2021) — английский биолог-эволюционист, профессор эволюционной биологии в Оксфордском университете. Основные публикации касаются классификации протистов. Автор таксономической системы, классифицирующей всех эукариот на два надцарственных монофилетических таксона — Unikonta и Bikonta.

Биография
Родился в 1942 году в Лондоне в семье Алана Хейлса Спенсера и Мэри Мод Кавалье-Смитов. Обучался в . Получил степени бакалавра и магистра искусств в Кембриджском университете (Колледж Гонвилл-энд-Киз). Продолжил образование в Королевском колледже Лондона на кафедре биофизики. Доктор философии с 1967 года, диссертация о развитии органелл у хламидомонады Рейнгардта (), научный руководитель — Джон Рэндалл (1905—1984).

С 1969 года работал в должности лектора () на кафедре биофизики Королевского колледжа Лондона. В 1984 году был повышен до преподавателя (). С 1989 года — профессор ботаники в Университете Британской Колумбии (Канада). В 1999 годe стал сотрудником Оксфордского университета, с 2000 года — профессор эволюционной биологии. Скончался от рака.

Научная деятельность

Система эукариот
Филогенетическая система эукариот по Кавалье-Смиту (2003):

Примечания

Литература

Ссылки 
 Tom Cavalier-Smith

Биологи Великобритании
Протистологи
Лауреаты Международной премии по биологии
Эволюционисты
Микробиологи Великобритании
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Гонвилл-энд-Киз
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Кингс-колледжа (Лондон)